El Torneig de Doha 2022, també anomenat Qatar TotalEnergies Open 2022, és un esdeveniment tennístic disputat sobre pista dura que pertany als WTA 1000 de la WTA. La vintena edició es va celebrar entre el 20 i el 26 de febrer del 2022, al Khalifa International Tennis and Squash Complex de Doha, Qatar.

Quadre individual femení

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles femenins

Caps de sèrie

Quadre

Enllaços externs 
 Web oficial 
 
 

2022
WTA Tour 2022
2022 a Àsia